Albert Mayaud (1899-1987), un nageur et un joueur de water-polo français
 Bernard Mayaud (1925-2005), historien et généalogiste français
 Denis Mayaud (1986), un athlète français
 Jacques-Marie Mayaud (1855-1938), général des chartreux (1911-1938)
 Noël Mayaud (1899-1989), un ornithologue français
 Paul Mayaud (1814-1881), un industriel et homme politique français
 Pierre-Noël Mayaud (1923-2006), un prêtre jésuite, géophysicien et historien des sciences

 Hôtel Louvet-Mayaud, hôtel particulier à Saumur

Homonymie de patronyme